

Architecture 
L'abergement est, en construction, une partie de la toiture.

Droit féodal 
Un abergement est, en droit féodal, un contrat par lequel un vassal remettait une terre à une personne pour la cultiver moyennant un prix convenu.

Toponymes 

communes actuelles
 Abergement-le-Grand, département du Jura ;
 Abergement-le-Petit, département du Jura ;
 Abergement-la-Ronce, département du Jura ;
 Abergement-lès-Thésy, département du Jura ;
 Neublans-Abergement, département du Jura ;

anciennes communes
 Abergement-Saint-Jean, appartenant à Neublans-Abergement depuis 1976 ;
 Abergement-lès-Rosay, appartenant à Rosay depuis 1823 ;
 Abergement-lès-Malange, appartenant à Malange depuis 1824 ou 1829 ;
 Le Petit-Abergement, appartenant à Haut Valromey depuis 2016 ;
 Le Grand-Abergement, appartenant à Haut Valromey depuis 2016.

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France